De CECAFA Cup 2011 was de 35e editie van de CECAFA Cup georganiseerd door de CECAFA (Council for East and Central Africa Football Associations). Het toernooi werd gehouden tussen 25 november en 10 december 2011 in Tanzania. Oeganda won het toernooi voor de twaalfde keer in de geschiedenis, zij speelden in de finale tegen Rwanda. Na een 2–2 in de reguliere tijd werd er na strafschoppen (3–2) gewonnen. Soedan werd derde.

Deelnemers

Stadions

Groepsfase

Groep A

Groep B

Groep C 

Nummers 3

Knock-outfase

Kwartfinale

Halve finale

Troostfinale

Finale

Doelpuntenmakers
5 doelpunten

2 doelpunten

1 doelpunt

Eigen doelpunt
 Said Maulid (Tegen Zimbabwe)
 Robert Odongkara (Tegen Burundi)

Externe link 
  Officiële website van de CECAFA
  CECAFA Cup 2011 op rsssf

Voetbal in 2011
Voetbal in Tanzania
CECAFA Cup
Sportevenement in Tanzania